Андрей Горчаков:
 Горчаков, Андрей Иванович 2-й (1779—1855) — князь, русский военачальник, генерал от инфантерии (1819).
 Горчаков, Андрей Иванович (1914—?) — советский дипломат.
 Горчаков, Андрей Николаевич (1836—1914) — российский военный деятель, инженер министерства путей сообщения, директор департамента железных дорог.